Амеде́й Борре́ль (; 1 августа 1867 — 15 сентября 1936) — французский медик и бактериолог.

Биография 
Боррель изучал естественные науки в университете Монпелье и в 1890 году получил там учёную степень кандидата наук.

С 1892 по 1895 годы работал в лаборатории Мечникова (1845—1916) в Институте Пастера в Париже. Он занимался исследованием туберкулёза и совместно с Александром Йерсеном (1863—1943) и Альбером Кальметтом (1863—1933) работал над созданием вакцины против бубонной чумы.

Во время Первой мировой войны Боррель разработал один из самых первых известных противогазов. В 1919 году он принял кафедру бактериологии в Университете Страсбурга.

Он исследовал среди прочего вызванные бактериями эпизоотии, а также механизмы передачи и возможности терапии вирусных раковых заболеваний.

Почести 
Именем учёного назван род бактерий Borrelia (боррелия).

Примечания

Ссылки 
Биография Амадея Борреля в архивах Института Пастера

Микробиологи Франции
Вирусологи Франции
Бактериологи Франции
Сотрудники Института Пастера